Уильям Джон Блэр (; 13 октября 1875 года, , Онтарио, Канада — 24 апреля 1943 года, , Онтарио, Канада) — канадский инженер, геодезист, фермер и политик. Член Консервативной партии Канады и Юнионистской партии, депутат Палаты общин Канады от Альберты (1917—1921).

Биография 
Уильям Джон Блэр родился 13 октября 1875 года в городе Эмбро (ныне — часть тауншипа ), провинция Онтарио. Среднее образование получил в колледже Вудсток, затем окончил Университет Торонто, где получил степень бакалавра в области гражданского строительства. С 1904 года работал геодезистом в Онтарио. Тогда же начал делать первые шаги в политике: в 1907—1908 году он был мэром небольшого онтарийского города Нью-Лискерд (ныне — часть муниципалитета ).

В 1910 году Блэр переехал в Альберту, где продолжил работать геодезистом. Он стал кандидатом от Консервативной партии Канады на состоявшихся 27 мая 1912 года дополнительных выборах в Законодательное собрание Альберты по округу , однако проиграл выборы действующему депутату — либералу Чарльзу Стюарту, впоследствии премьеру Альберты и федеральному министру.

В 1916 году вступил в ряды Вооружённых сил Канады в качестве вербовщика 151-го альбертского батальона , служил в этом качестве до 1917 года.

На федеральных выборах 1917 года Блэр, ставший кандидатом от Юнионистской партии в округе , с небольшим отрывом победил кандидата от либералов . Он служил в Палате общин в течение одного созыва парламента, после чего ушёл из политики.

В 1925 году Блэр тяжело заболел, после чего переехал с семьёй в город Барри, Онтарио. В 1930 году, после его выздоровления, семья Блэров вернулась в Альберту. Однако уже 1937 году Блэры вновь переехали в Онтарио из-за тромбоза, которым начал страдать глава семейства. 24 апреля 1943 года Уильям Джон Блэр скончался в городе . К этому времени он уже несколько лет не выходил в свет из-за болезни.

Семья 
В 1906 году Уильям Джон Блэр женился на Лотти Мэй Незеркотт (). В их семье было двое детей — дочь и сын.

Примечания

Ссылки 
Alberta Land Surveying History William John Blair biography
 
 

Участники Первой мировой войны (Канада)
Члены палаты общин Канады от Альберты
Члены палаты общин Канады от Юнионистской партии
Мэры городов Канады